Серр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Серр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Серр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Серр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор